Denver Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Denver Township du comté de Richland dans l'Illinois.
  du comté d'Isabella dans le Michigan.
  du comté de Newaygo dans le Michigan.
  du comté de Rock dans le Minnesota.
  du comté d'Adams dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships